Boden steht für:
 Erdoberfläche, Erdboden
 Lockergestein, in der Geologie die oberste, erodierte Gesteinsschicht an der Erdoberfläche
 Boden (Bodenkunde), Erdreich, in der Bodenkunde die oberste Schicht der Lithosphäre
 Kulturboden, Ackerboden in der Landwirtschaft
 Baugrund, natürlicher Untergrund im Bauwesen
 Boden (Produktionsfaktor), Produktionsfaktor in der klassischen Volkswirtschaftslehre
 Grundbesitz, rechtlich eigentlich getrennt: Grund und Boden
 Boden (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dachboden, Gebäudeteil
 Fußboden, Bauteil in einem Gebäude
 Boden im Instrumentenbau, unterer Teil des Klangkörpers eines Zupf- oder Streichinstruments, siehe Korpus (Musikinstrument) #Saiteninstrumente
 Bodenturnen, Turndisziplin
 Festung Boden, Fort in Schweden
 (6528) Boden, Asteroid des Hauptgürtels

Boden ist der Name folgender

Städte und Gemeinden:
 Boden (Gemeinde in Schweden), Verwaltungseinheit in Nordschweden
 Boden (Stadt in Schweden), Stadt in Nordschweden
 Boden (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile und sonstige Orte:
 Boden (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Boden (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Boden (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Boden (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Boden (Neukirchen-Balbini), Ortsteil der Marktgemeinde Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Boden (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Boden (Großrückerswalde), Ortsteil der Gemeinde Großrückerswalde, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Boden (Radeburg), Ortsteil der Stadt Radeburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Boden (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Boden (Dornbirn), Parzelle in der Gemeinde Dornbirn, Vorarlberg
 Boden (Gemeinde Kappel), Ortschaft in der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Boden (Gemeinde Paternion), Ortschaft in der Marktgemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Boden (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil in der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Boden (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Boden (Gemeinde Goldegg), Ortschaft in der Gemeinde Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Boden (Gemeinde Lobmingtal), Ortsteil von Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Boden (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Boden (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Boden (Gemeinde Pfafflar), Ort in der Gemeinde Pfafflar, Bezirk Reutte, Tirol
 Boden (Gemeinde St. Leonhard), Weiler in der Ortschaft Zaunhof, Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Boden (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Boden (Adelboden), Bäuert der Gemeinde Adelboden, Kanton Bern
 Boden (Brenzikofen), Siedlung in der Gemeinde Brenzikofen, Kanton Bern
 Boden (Guttannen), Weiler in der Gemeinde Guttannen, Kanton Bern
 Boden (Florida), im Volusia County, Vereinigte Staaten
 Boden (Illinois), im Mercer County, Vereinigte Staaten
 Boden (Ohio), im Guernsey County, Vereinigte Staaten
 Boden (Texas), im Potter County, Vereinigte Staaten
 Boden (Wüstung), Tschechien
 Bozner Boden, Ortsteil von Bozen, Südtirol

Siehe auch:

 Bode (Familienname), Bodinus
 Böden
 Groß Boden, Klein Boden
 Bodden (Begriffsklärung)